Dongcheng (kinesiska: 东城, 南川区) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 69 kilometer sydost om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Dongcheng är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Dongcheng är det största samhället i trakten. Trakten runt Dongcheng består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Referenser 

Orter i Chongqing
WP:Projekt Kina